The Nexus — второй студийный альбом шведско-датской группы Amaranthe, изданный в 2013 году.

Об альбоме 
Были выпущены следующие синглы и видеоклипы к ним:
 The Nexus (2013)
 Burn with Me (2013)
 Invincible (2013)

Режиссёром клипов на песни с данного альбома выступил Патрик Уллаеус из Revolver Film Company.

Список композиций

Участники записи 
Amaranthe

 Элиз Рид — вокал
 Андреас Солвестром — экстрим-вокал 
 Джейк Э. Лундберг — вокал
 Олоф Мёрк — гитара, клавишные
 Йохан Андреассен — бас-гитара
 Мортен Лёве Сёренсен — ударные

Даты выхода

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы 2013 года
Альбомы пауэр-метала